Triebischtal bezeichnet:

 Triebischtal (Klipphausen), ehemalige Gemeinde im Landkreis Meißen, Sachsen 2012 eingemeindet in die Gemeinde Klipphausen 
 Triebischtal (Meißen), Stadtteil von Meißen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Tal der Triebisch, Fluss in Sachsen